Секретарка — название населённых пунктов.

Россия 
 Секретарка — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Секретарка — село в Северном районе Оренбургской области.
 Секретарка — село в Сердобском районе Пензенской области.

Украина 
 Секретарка — село в Кривоозёрском районе Николаевской области.